Bromley (borough), een borough in Londen
Bromley (wijk), een wijk in de gelijknamige borough
Bromley (Kentucky), een plaats in Kentucky